«Сестра, сестра» () — американский комедийный телесериал, который транслировался на ABC с 1 апреля 1994 по 28 апреля 1995 года, а затем на The WB с 6 сентября 1995 до 23 мая 1999 года. В центре сюжета находились разделённые при рождении идентичные близнецы Тиа и Тамера (Тиа Маури и Тамера Маури), которые нашли друг друга четырнадцать лет спустя. В ситкоме также снялись Джеки Гарри в роли приемной матери-одиночки Тии, и Тим Рейд в роли приемного отца Тамелы.

Ситком дебютировал в качестве замены в середине сезона весной 1994 года, в рамках пятничного блока TGIF. Весной 1995 года ABC зыкрыл шоу после двух сезонов из-за низких рейтингов, после чего новообразовавшаяся сеть The WB взяла ситком для продолжения трансляции. Третий сезон стартовал 6 сентября 1995 года и низкорейтинговый ситком транслировался на The WB вплоть до 1999 года. Хотя шоу никогда не имело успеха в рейтингах, ситком добился значительного успеха в синдикации в 2000-х на кабельных каналах Disney Channel, ABC Family и WGN America. В 2011 году было объявлено о планах сделать фильм-воссоединение.

В 1995 году ситком выиграл премию «Эмми» в технической категории за операторскую работу. Также шоу получило четыре NAACP Image Award и несколько других малых наград.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 1994 году
Телесериалы США, завершённые в 1999 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Программы телеканала The WB
Возобновлённые после закрытия телесериалы
Телесериалы CBS Paramount Television
Афро-ситкомы